Шаба́лов — фамилия:

 Шабалов, Александр Анатольевич (род. 1967) — американский шахматист, гроссмейстер
 Шабалов, Иван Павлович (род. 1959) — российский учёный и предприниматель
 Шабалов, Кузьма Фёдорович (1919—1981) — советский металлург, Герой социалистического Труда.
 Шабалов, Николай Павлович (1939—2023) — начальник кафедры детских болезней Военно-медицинской академии; Заслуженный деятель науки Российской Федерации; Лауреат премии Правительства РФ; Заслуженный врач Российской Федерации.
 Шабалов, Сергей Иванович (1901—1973) — советский военачальник, член Военного совета армий, оборонявших Ленинград.